El término deportivo Copa Panamericana puede hacer referencia a:

Fútbol 

 Copa Panamericana, torneo de fútbol cancelado, que iba a reemplazar la Copa Merconorte y a la Copa Mercosur, y que iba a ser realizado en 2002 por la CONMEBOL y la CONCACAF.
 Copa Panamericana 2007, torneo amistoso de fútbol organizado por DirecTV; y que no tiene nada que ver con la Copa Panamericana.

Vóleibol

Masculino 

 Copa Panamericana de Voleibol Masculino, torneo masculino de vóley organizado por la NORCEA.
 Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sub-20, torneo masculino de vóley organizado por la NORCEA.
 Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sub-18, torneo masculino de vóley organizado por la NORCEA.

Femenino 

 Copa Panamericana de Voleibol Femenino, torneo femenino de vóley organizado por la NORCEA.

 Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub-20, torneo femenino de vóley organizado por la NORCEA.

 Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub-18, torneo femenino de vóley organizado por la NORCEA.

Hockey 

 Copa Panamericana de Hockey sobre césped, torneo organizado por la PAHF.